A Temporada da Deutsche Tourenwagen Masters de 2008 foi a nona temporada desde sua criação. A série começou em 13 de abril, no Hockenheimring e terminou em 26 de outubro no mesmo local, após onze rodadas. O alemão Timo Scheider conquistou o título.

Equipes e Pilotos

Calendário e vencedores

Resultados

Sistema de pontuação

Resultados

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
2008 no desporto
Desporto na Alemanha em 2008